FAP (фабрика) — автомобільна фабрика.
 FAP — абревіатура Повітряних сил Португалії.
 
 FAP (ген)